— полнометражный аниме-фильм режиссёра Хаяо Миядзаки, снятый студией «Гибли» при поддержке издательства  в 1986 году. Он стал первым фильмом студии. Музыку к фильму написал японский композитор Дзё Хисаиси. Продюсером выступил Исао Такахата. Идею Лапуты Миядзаки позаимствовал из книги Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», где фигурирует одноимённый летающий остров.

Действие фильма разворачивается в альтернативной реальности, где подмастерье инженера Пазу знакомится с девочкой Ситой, обладающей кристаллом Летающего камня. За этим камнем ведут охоту воздушные пираты, армия и правительственные агенты. Дети выясняют, что камень представляет огромную ценность и способен указать путь на древний летающий остров Лапута, который считается легендой.

Фильм был выпущен 2 августа 1986 года. В озвучивании персонажей приняли участие Кэйко Ёкодзава, Маюми Танака, Итиро Нагаи и Минори Тэрада. Согласно опросу, проведенному министерством культуры Японии в 2007 году, данное аниме занимает третье место среди аниме всех времён. В России фильм впервые был показан по телевидению 31 декабря 2008 года на Пятом канале.

Сюжет 
Летающий остров Лапута является старинной легендой. Одни считают, что он является сосредоточением огромной военной мощи, другие — что он наполнен несметными сокровищами. Но небесный замок, затерявшийся среди облаков, можно найти лишь с помощью кристалла Летающего камня. Этот кристалл в виде талисмана носит юная Сита, и за ней и талисманом начинается охота. Фильм начинается с нападения воздушных пиратов на дирижабль, в котором летят Сита и её похитители из секретной государственной службы. Сита срывается с дирижабля, летевшего на большой высоте, но волшебная сила талисмана, изготовленного из «летающего камня», спасает её. Ситу в бессознательном состоянии находит мальчик Пазу из шахтёрского посёлка и даёт ей приют в своём доме. Однако пираты не оставляют надежд завладеть талисманом. Их конкурентами являются военные, возглавляемые правительственным агентом по имени Муска, который с помощью талисмана пытается найти путь на летающий остров Лапута, скрытый в облаках.

Военные захватывают Пазу и Ситу в плен и заточают их в крепости. Старинное заклинание, произнесённое Ситой, возвращает к жизни робота-солдата и открывает проход к легендарному острову. Пазу вместе с пиратами спасает Ситу из крепости, в то время как последнюю уничтожает непобедимый робот. Однако у военных остаётся талисман, который показывает направление к Лапуте, и они летят туда на дирижабле «Голиаф». Их преследуют пираты, на сторону которых встают Пазу и Сита. На лёгком планёре, оторвавшемся от воздушного корабля пиратов, Пазу и Сита добираются до Лапуты и находят на её поверхности полуразрушенные великолепные дворцы, заросшие парки и единственного оставшегося активным робота-садовника, который продолжает ухаживать за парком и могилой своих былых хозяев.

Вскоре к Лапуте прибывает и «Голиаф». Солдаты под предводительством жадного Генерала пытаются пробить вход внутрь при помощи взрывчатки, однако терпят неудачу. В это время Муска захватывает Ситу и, используя дневник с талисманом, находит вход внутрь. Добравшись до сердца острова — летающего камня, он признаётся, что является одним из наследников Лапуты, после чего демонстрирует удивлённым военным в действии главное орудие замка — кольцевую молнию (по силе сравнимую с ядерным оружием), а затем убивает всех, скидывая в океан. Используя талисман, он пробуждает роботов, которые уничтожают «Голиаф» и оставшихся в живых военных. Сита, воспользовавшись замешательством злодея, похищает талисман и убегает в недра Лапуты, где встречает прибежавшего ей на помощь Пазу. Муска угрожает детям пистолетом, однако те, решив любой ценой сохранить мир на Земле, останавливают его – произносят сохранившееся в семье Ситы заклинание разрушения, запускающее механизм самоуничтожения боевой части Лапуты с супероружием. Агент погибает.

Вся нижняя часть острова обрушивается в океан, оголяя корни гигантского дерева, за которые в последний момент зацепились Сита и Пазу. Найдя свой дельтаплан, они залезают в него и улетают, оставляя остров в вышине облаков. В небе они вновь встречают пиратов, которые вовремя спаслись на мухолётах. Пираты показывают им свою добычу — немного драгоценностей. В конце пираты прощаются с Пазу и Ситой, и они разлетаются в разные стороны.

Список персонажей 
 — главная героиня, рано осиротевшая и получившая в наследство кристалл Летающего Камня. Потомок королей Лапуты, наследная принцесса, имеющая древнее тайное имя , до того, как её похитили и попытались увезти, ничего не знавшая о своих предках сирота-пастушка из горной деревни. Правительственные агенты во главе с Муской похищают Ситу. Во время пиратского нападения на дирижабль Сите удается вновь завладеть камнем, оглушив Муску ударом бутылки по голове. Затем она снова попадает в плен к Муске, но её новый друг, смелый мальчик Пазу, спасает её. В конце фильма произносит вместе с Пазу разрушительное заклинание, уничтожая таким образом часть Лапуты и защищая мир на Земле.
 Сэйю: Кэйко Ёкодзава

 — главный герой, ровесник Ситы, сирота, помощник мастера шахтёрской печи. Его пропавший без вести отец был военным лётчиком, однажды во время полёта видел Лапуту и даже сумел сфотографировать. Пазу, как и его отец, мечтает найти Лапуту. Поймал Ситу, парившую в бессознательном состоянии в воздухе над шахтой, и позаботился о ней. Позже присоединился к клану пиратки Доры, чтобы спасти Ситу из рук агентов правительства и военных. Пазу очень храбр и силён. Также он отличается повышенной «крепкостью» головы, сноровкой, решительностью и ловкостью. Бесстрашно защищает Ситу от вооружённых до зубов солдат. Пазу спасает Ситу от Муски, пиратов от смерти, и, вместе с Ситой, весь мир от порабощения Муской.
 Сэйю: Маюми Танака

 — суровая и грубая женщина, главарь клана «небесных» пиратов. Держит в железном кулаке своих сыновей, которые являются членами её банды и беспрекословно её слушаются. Дизайн персонажа напоминает преувеличенный образ злой ведьмы, но позже через небольшие детали — искорки в глазах, легкую улыбку — она раскрывается и с другой стороны, как заботливая мать, скрывающая за внешне пугающим фасадом. Дора и вся её банда на протяжении большей части фильма преследовали Ситу в надежде завладеть талисманом и найти Лапуту, но сначала им помешали мастер, начальник Пазу, его мать и другие жители города, ввязавшиеся в уличную драку, а затем Муска и солдаты генерала; банда Доры была захвачена в плен на Лапуте, но Пазу освободил их. Убегая с разрушающейся части острова, Дора и её сыновья успевают прихватить часть сокровищ, которых, как они надеются, им хватит на постройку нового корабля.
 Сэйю: Котоэ Хацуи

 /  — антагонист, правительственный агент, такой же потомок королей Лапуты, как и Сита, имеющий древнее тайное имя, желающий стать королём Лапуты, завладеть высокими технологиями легендарным оружием, когда-то применявшимися её жителями, чтобы затем подчинить себе весь мир. Умён, хитёр и хладнокровен. Равнодушен к военным, всячески злит и презирает недалёкого генерала. Для осуществления своих планов похищает Ситу, увидев летающий камень на её шее и знак Лапуты на печи её дома.

 Сэйю: 

 — военачальник, занимающийся поисками Лапуты. Недалёк и невоспитан, но хорошо командует солдатами. Терпеть не может Муску, не доверяет ему и всячески пытается взять его под свой контроль, однако это у него никак не получается. Погибает вместе со своими солдатами, падая с Лапуты после неудачной попытки атаковать Муску.

 Сэйю: Итиро Нагаи

История создания 

Японское название фильма является аллюзией к сатирическому произведению «Путешествие Гулливера» английского писателя Джонатана Свифта. В третьей части книги Лемюэль Гулливер достигает летающего острова Лапута, который поддерживается в небе при помощи большого магнита и жители которого посвятили себя философии, а затем посещает Японию. Эта книга побудила Миядзаки к созданию фильма, отсылка к её содержанию есть в фильме — Пазу говорит Сите, что в книге Свифта всё выдумка, основанная на легендах, а его отец видел настоящую Лапуту. Название острова у Свифта происходит от  — «шлюха», о чем Миядзаки, по его словам, не имел понятия, когда давал название аниме. Помимо книги «Путешествие Гулливера», Миядзаки вдохновляла манга, которую он читал в детстве — «Sabaku no Mao».

При создании фильма «Небесный замок Лапута» Миядзаки находился под сильным влиянием поездки в Уэльс в 1985 году, которую он совершил вскоре после периода забастовок британских шахтёров. В 1999 году в интервью режиссёр выражал свое восхищение сообществу шахтеров, боровшихся с целью защиты своих рабочих мест; именно поэтому он хотел, чтобы его герой, юный Пазу, был связан с шахтёрским сообществом, а один из виденных им городков стал моделью для города, в котором живёт Пазу. Во время этой поездки Миядзаки также был впечатлён руинами промышленных предприятий, оставленных шахтёрами; руины напомнили ему об аварии дирижабля «Гинденбург».

Создавая архитектуру летающего острова, состоящего из трёх рядов стен, уменьшающихся в диаметре, цитадели, увенчанной гигантским деревом, и стеклянного купола в саду, Миядзаки находился под влиянием картины «Вавилонская башня» художника Питера Брейгеля Старшего и снятого в 1927 году фильма «Метрополис» Фрица Ланга.

Фильм создавался с 15 июля 1985 года по 23 июля 1986 года; его конечная длина составляла 124 минут, при этом всего насчитывалось 69 262 изображений, сделанных с использованием 381 различных цветов.

Премьера и прокат

Япония 
Фильм «Небесный замок Лапута» был показан в кинотеатрах Японии 2 августа 1986 года. Фильм был выпущен на DVD в Японии 4 октября 2002 года компанией Walt Disney Home Entertainment стандартной и коллекционной версиями, на японском и английском языках с субтитрами. В формате Blu-ray Disc фильм был выпущен 22 декабря 2010 года, а на HD DVD — 16 июля 2014 года.

США 
Фильм был переведён и дублирован на английский язык в конце 1980-х компанией Magnum Video с названием «Лапута: летающий остров» (). Эта версия была показана в 1995 году на территории Японии и Соединенных Штатов, и её приём был неоднозначен. Позднее, в 1998 году, компания «Уолт Дисней», обладавшая правами на распространение фильмов студии «Гибли», выпустила фильм с новым английским дубляжом. Версия с новым дубляжом была показана в кинотеатрах в 1999 году. На VHS и DVD в США фильм был выпущен 15 апреля 2003 года на японском, английском и французском языках с субтитрами на английском языке (выпуск совпал с выходом на DVD аниме «Унесённые призраками», которое вышло 17 апреля), а 2 марта 2010 года вышло переиздание на DVD. На носителях Blu-ray Disc аниме вышло 22 мая 2012 года.

Россия 
DVD-издание фильма на территории России осуществила компания RUSCICO. В настоящее время в продаже имеется два варианта — упрощённое (однослойный диск, изображение 4:3, звук Dolby Digital 2.0 русский) и коллекционное издание (двухслойный диск, изображение 4:3, звук Dolby Digital 2.0 русский и японский, субтитры на русском языке, дополнительные материалы (фильм о создании фильма, раскадровки).

Великобритания 
Премьера состоялась 12 августа 1987 года на телеканале MTV Europe в собственном дубляже.

Критика 

Мультфильм, являющийся одной из наиболее известных работ Хаяо Миядзаки, был преимущественно положительно встречен кинокритиками. В 1986 году фильм был удостоен награды Anime Grand Prix. Согласно опросу, проведённому министерством культуры Японии в 2007 году, данное аниме занимает третье место среди аниме всех времён (первое занял «Евангелион», второе — «Навсикая из Долины ветров»). По состоянию на май 2016 года средний рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes, основанный на 21 рецензии, составил 7.4/10 (95 % критиков дали фильму положительную оценку).

«Небесный замок Лапута» — это классическая приключенческая история с пиратами, схватками, роботами, поисками сокровищ и захватывающими полётами над землёй. Герои противостоят злодеям, а некоторые персонажи из противников становятся союзниками в ходе истории. Часть самых запоминающихся кадров включает в себя захватывающие погони и спасение Ситы со стены, когда всё вокруг взрывается в ходе битвы робота и людей генерала. В основе сюжета аниме лежит классическое повествование о том, как юность и невинность побеждают взрослую жадность и испорченность. Оба главных героев выросли в простых условиях — Пазу родом из шахтерской семьи, а Сита выросла на ферме. С момента их первой встречи их связывает юная, нежная и невинная любовь, но это все равно любовь настоящая. Их чувства эмоционально связывают всё повествование воедино. Впечатление от всего происходящего усиливается также и замечательной работой композитора Дзё Хисаиси.

Лица двух главных героев — Пазу и Ситы — стали одними из самых запоминающихся в истории аниме. Точные линии позволяют отразить все происходящее в выражении их лиц. Дизайн других персонажей, кроме Доры, более предсказуем и очевиден.

В аниме изображено множество технических устройств, использующих паровую тягу или пропеллеры, чтобы соответствовать приблизительному сеттингу начала XX века. Многие изобретения довольно интересны, например, небольшие летательные корабли — «мухолёты», использующие мотор и крылья, машущие на манер насекомых, для полёта. Японский изобретатель Кадзухико Какута воплотил такой мухолёт в жизнь, создав работающую летающую модель. Примечательна также использующая система труб для связи на пиратском корабле или воронье гнездо, которое, оторвавшись от корабля, стало планером.

В аниме сотни захватывающих кадров и видов. Все массивные созданные людьми постройки изображены в фильме с большим вниманием к деталям, начиная от шахты, в которой работает Пазу и его родного города, вгрызающегося в основание горы, с рядами домов, рельсами, туннелями и мостами, включая каменную крепость Муски и заканчивая тщательно проработанными помещениями самой Лапуты. Как свойственно работам Миядзаки, в аниме множество пейзажей и живописных видов, изображенных со всей тщательностью и любовью, включая как облака, между которыми парят корабли, так и виды на пашни, над которыми пролетают герои или заросшие помещения Лапуты, даже единственный оставшийся на летающем острове робот-хранитель покрыт слоем травы, а на его плече обосновались птицы.

Награды и номинации 
Фильм получил премию Anime Grand Prix в двух номинациях: «Аниме года» и «Сэйю года» в 1986 году. В том же году в номинацию «Персонаж года» были выдвинуты персонажи Сита и Пазу. Также песня Kimi wo Nosete заняла второе место в номинации «Песня года». В 1987 году аниме было удостоено награды  от издательства «Майнити».

Музыка 

Музыка к фильму была написана известным композитором Дзё Хисаиси. Саундтрек был выпущен в Японии фирмой Tokuma Japan Communications 25 сентября 1986 года. Для американской дублированной версии от «Дисней», вышедшей в 1999 году, Дзё Хисаиси перезаписал часть саундтрека, расширив его до 90 минут и добавив треки с симфоническим оркестром.

Также было выпущено ещё несколько саундтреков и альбомов, связанных с фильмом:
 Tenkuu no Shiro Rapyuta Imeeji Arubamu <Sora Kara Futtekita Shoujo> (Laputa: The Castle in the Sky Image Album <The Girl Who Fell from the Sky>), выпущен 25 мая 1986 года;
 Moshimo Sora wo Tobetara (If I Can Fly), выпущен 25 мая 1986 года;
 Tenkuu no Shiro Rapyuta Saundotorakku <Hikouseki no Nazo> (Laputa: The Castle in the Sky Soundtrack <The Mystery of the Levitation Stone>), выпущен 25 сентября 1986 года;
 Tenkuu no Shiro Rapyuta Sinhuonii Hen <Taiju> (Laputa: The Castle in the Sky Symphony Version <The Huge Tree>), выпущен 25 января 1987 года;
 Kimi wo Nosete / Kimi wo Nosete (Gasshou) (Carrying You / Carrying You (Chorus Version)), выпущен 25 марта 1988 года;
 Tenkuu no Shiro Rapyuta Dorama Hen <Hikari yo Yomigae re!> (Laputa: The Castle in the Sky Drama Version), выпущен 25 февраля 1989 года;
 Castle in the Sky ~Laputa: The Castle In The Sky USA Version Soundtrack~, выпущен 2 октября 2002 года;
 Le Chateau dans le ciel, выпущен 14 января 2003 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

 Аниме «Небесный замок Лапута» на сайте Аниме и манга в России

Рецензии
  
  
  

Фильмы Хаяо Миядзаки
Studio Ghibli
Аниме и манга о пиратах
Оригинальные аниме